1990 és 2019 között nyolc polgármester-választást tartottak Fehérgyarmaton. 

A nyolc választás során három polgármester nyerte el a választók többségének bizalmát. 2014 óta Péter Csaba a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város első embere.

A választásokon a jelöltek száma jellemzően kettő volt, a hivatalban lévő vezető pedig általában megmérettette magát. A jelöltek többnyire országos pártok támogatásával szálltak versenybe a polgármesteri székért. A választási részvétel 45% és 55% körül mozgott.

Háttér 

A nyolcezer fős település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szatmári részén található. A XX. század folyamán végig a szűkebb környék igazgatási központja volt. 2013 óta a Fehérgyarmati járás székhelye.

A település 1978 óta városi címet visel.

Alapadatok 

A település lakóinak a száma nyolc-kilenc ezer körül mozgott a rendszerváltás utáni negyedszázadban. A város lélekszámából fakadóan a képviselő-testület létszáma előbb 13 fős volt, majd a 2010-es önkormányzati reformot követően 8 fős lett.

A polgármesteri tisztségért általában két jelölt szállt versenybe és többnyire a hivatalban lévő városvezető is megmérettette magát a választásokon

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok fele szokott szavazni. Az átlagos részvételi hajlandóság 51%, a legalacsonyabb 2010-ben volt a választói kedv (45%), a legmagasabb pedig 2002-ben (56%). (Az 1990-es választásokról nem állnak rendelkezésre részletes adatok.)

Időközi polgármester-választásra nem került sor.

Választások

Polgármesterek

Források 
  – az egyes választások hivatalos honlapjai (1998-tól kezdve)
  – választástörténeti honlap (egységes szerkezetben, 1994-től kezdve)
 – nyersadatok, szöveges fájlformátumokban (1990-től 2010-ig)

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Fehérgyarmat
 Helyi önkormányzati választások

Fehérgyarmat